Tytuł zwycięzcy Liga Mistrzów UEFA (ang. UEFA Champions League) – przyznawany po zakończeniu finału przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) klubowi, który wygrywa finał tych rozgrywek. Wyłaniającą najlepszą Europejską męską drużynę piłkarską.

Pomiędzy sezonami 1955/1956 a 1991/1992 mistrzowie krajowych lig europejskich rywalizowali w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych (ang. European Champion Clubs' Cup). Na sezon 1992/1993 UEFA przeprowadziła reformę Pucharu Europy Mistrzów Klubowych. Poprzez zwiększanie liczby klubów w lidze mistrzów, które zajmują czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych, prowadzono także kilka faz eliminacji do rozgrywek oraz główny turniej Ligi Mistrzów podzielono na fazę grupową i pucharową. Dzięki tej reformie w finale tych rozgrywek mogą się spotkać dwa zespoły tej samej ligi krajowej, takie spotkania finałowe odbyły się sezonach: 1999/2000, 2002/2003, 2007/2008, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019 oraz 2020/2021. Zwycięskie kluby z Ligi Mistrzów i Copa Libertadores kontynuowały grę w Pucharze Interkontynentalnym, rozgrywki te od sezonu 2004/2005 zostały zastąpiony przez Klubowe mistrzostwa świata, których udział biorą zwycięzcy poszczególnych pucharów kontynentalnych konfederacji piłkarskich wchodzących w skład FIFY.

Pierwszym zwycięzcą Ligi Mistrzów został Francuski klub Olympique Marsylia, który wygrał w finale z Włoskim A.C. Milanem jeden do zera.

W historii Ligi Mistrzów UEFA największą przewagę goli nad drugim klubem w momencie zakończenia meczu finałowego był A.C. Milan, pokonując 1993/1994 FC Barcelonę. wynikiem cztery do zera.

Sześciokrotnie decydowały o wygraniu finału rzuty karne w sezonach: 1995/1996, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005, 2007/2008, 2011/2012 oraz 2015/2016.

Aktualnym zwycięzcą Ligi Mistrzów jest Real Madryt.

Real Madryt jako jedyna drużyna w historii wygrała trzy finały Ligi Mistrzów z rzędu (2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018)

Chronologiczne listy triumfatorów i finalistów Ligi Mistrzów UEFA 
Poniższa tabele przedstawiają chronologiczne zestawienie finalistów Ligi Mistrzów UEFA w latach 1993-2021 wraz z wynikami meczów, stadionami oraz frekwencją widzów na stadionach podczas finałów.

Ligi Mistrzów UEFA

Klasyfikacja Klubów 
Rekordzistą pod względem liczby wygranych Ligi Mistrzów UEFA jest Real Madryt, który ośmiokrotnie wygrywał w finale Ligi Mistrzów UEFA. Sześciokrotnie w finale Ligi Mistrzów UEFA grały także włoskie drużyny: AC Milan (3 wygrane) oraz Juventus F.C. (1 wygrana).

Trzy kluby wystąpiły w trzech finałach z rzędu - A.C. Milan (1993-1995), Juventus F.C. (1996-1998) i Real Madryt (2016-2018). Pięć zespołów zagrało w dwóch kolejnych finałach - AFC Ajax (1995-1996), Valencia CF (2000-2001), Manchester United F.C. (2008-2009), Bayern Monachium (2012-2013) i Liverpool F.C. (2018-2019).

Klasyfikacja państw 
W finale Ligi Mistrzów UEFA w sumie wzięło udział dwadzieścia klubów z siedmiu krajów, z czego trzynaście klubów wygrało te rozgrywki. Najwięcej występów w finale (17) mają kluby z Hiszpanii, które w sumie wygrały 12 razy.

Dzięki przekształceniu Pucharu Europy Mistrzów Klubowych na Ligę Mistrzów w sezonie 1992/1993, zwiększyła się liczba klubów z czołowych lig krajowych. W ośmiu finałach doszło do meczu dwóch klubów z jednego kraju. Do takich spotkań doszło pomiędzy klubami włoskimi (2003), niemieckimi (2013), angielskimi (2008, 2019, 2021) oraz hiszpańskimi (2000, 2014, 2016).

Statystyki indywidualne

Zawodnicy 
Rekordzistami pod względem liczby występów w finale Ligi Mistrzów są Paolo Maldini oraz Cristiano Ronaldo, którzy mają na koncie po 6 występów.

Zawodnikami, którzy reprezentowali barwy trzech różnych zespołów w finale Ligi Mistrzów są Clarence Seedorf (AFC Ajax 1995, Real Madryt 1998, AC Milan 2003, 2005, 2007) oraz Patrice Evra (AS Monaco 2004, Manchester United 2008, 2009, 2011, Juventus F.C. 2015).

Seedorf jest jedynym zawodnikiem, któremu udało się zdobyć tytuł z trzema różnymi drużynami. 21 piłkarzom udało się wygrywać w barwach 2 różnych klubów: Marcel Desailly (Olympique Marsylia/AC Milan), Didier Deschamps (Olympique Marsylia/Juventus), Paulo Sousa (Juventus/Borussia Dortmund), Christian Panucci (AC Milan/Real Madryt), Fernando Redondo (Real Madryt/AC Milan), Nicolas Anelka (Real Madryt/Chelsea),  Deco (FC Porto/FC Barcelona), Edwin van der Sar (Ajax Amsterdam/Manchester United), Owen Hargreaves (Bayern Monachium/Manchester United), Gerald Pique (Manchester United/FC Barcelona), Thiago Motta (FC Barcelona/Inter Mediolan), Samuel Eto’o (FC Barcelona/Inter Mediolan), José Bosingwa (FC Porto/Chelsea), Paulo Ferreira (FC Porto/Chelsea), Xabi Alonso (FC Liverpool/Real Madryt), Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madryt), Toni Kroos (Bayern Monachium/Real Madryt), Daniel Sturridge (Chelsea/FC Liverpool), Xherdan Shaqiri (Bayern Monachium/ FC Liverpool), Thiago Alcântara (FC Barcelona/Bayern Monachium), David Alaba (Bayern Monachium/Real Madryt).

Czterem zawodnikom udało się obronić tytuł grając w innym zespole: Marcel Desailly (OM 1993/ AC Milan 1994), Paulo Sousa (Juventus 1996/ Borussia Dortmund 1997), Gerard Piqué (Manchester United 2008/ FC Barcelona 2009), Samuel Eto’o (FC Barcelona 2009/ Inter Mediolan 2010)

Polskimi piłkarzami, którzy triumfowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów są: Jerzy Dudek (2005), Tomasz Kuszczak (2008) i Robert Lewandowski (2020). Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski oraz Łukasz Piszczek wystąpili w finale w roku 2013, gdzie Borussia Dortmund, której barwy reprezentowali uległa zespołowi Bayernu Monachium.

Trenerzy 
Rekordzistą pod względem liczby udziałów w finale Ligi Mistrzów jest Carlo Ancelotti (5 razy). Po 4 razy w finale swoje drużyny prowadzili Alex Ferguson, Marcello Lippi oraz Jürgen Klopp. 

Najwięcej triumfów mają na koncie Carlo Ancelotti (4 razy) oraz Zinédine Zidane (3 razy)

Sześciu trenerów prowadziło dwa różne zespoły w finale Ligi Mistrzów: Louis van Gaal (Ajax Amsterdam/Bayern Monachium), Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund/Bayern Monachium), Jupp Heynckes (Real Madryt/Bayern Monachium), Carlo Ancelotti (AC Milan/Real Madryt), José Mourinho (FC Porto/Inter Mediolan) i Jürgen Klopp (Borussia Dortmund/FC Liverpool). Czterech z nich zdołało triumfować prowadząc dwa różne zespoły: Hitzfeld (1997, 2001), Heynckes (1998, 2013), Ancelotti (2003, 2007, 2014, 2022), Mourinho (2004, 2010).

Cztery osoby wystąpiły w finale Ligi Mistrzów zarówno w roli zawodnika jak i trenera: Didier Deschamps, Frank Rijkaard, Josep Guardiola i Zinédine Zidane, ale wygrać w obydwu rolach potrafili jedynie Rijkaard (1995/2006) oraz Zidane (2002/ 2016, 2017, 2018).

Najczęściej w meczach finałowych drużyny prowadzili trenerzy z Włoch (15 razy) oraz Niemiec (14 razy). Najwięcej razy zwyciężali szkoleniowcy z Niemiec i Włoch (7 razy). Trenerzy z Hiszpanii mają na koncie triumfów.

Miejsca rozgrywania Finałów 

Finały Ligi Mistrzów UEFA były rozgrywane na 21 stadionach z czego 7 gościło je dwukrotnie. Niemcy i Wielka Brytania gościły finał pięciokrotnie, Włochy były miejscem czterech finałów Ligi Mistrzów. Miasto Monachium gościło u siebie trzy finały na stadionach: Stadion Olimpijski w Monachium(2 razy) i Allianz Arena na którym w sezonie 2011/2012, po raz pierwszy w historii Ligi mistrzów UEFA mecz finałowy odbywał się na stadionie jednego z finalistów rozgrywek, którym gospodarzem był Bayern Monachium.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligi Mistrzów 

Liga Mistrzów UEFA
Strony przeglądowe – sport